Ichi the Killer, manga di Hideo Yamamoto del 1998.
 Ichi the Killer, film del 2001 diretto da Takashi Miike, tratto dall'omonimo manga.
 Ichi the Killer - Episode 0, mediometraggio animato del 2002 diretto da Shinji Ishidaira, prequel del film di Takashi Miike.